Matsushita peut faire référence à :

Entreprise 
 Matsushita Electric Industrial ou plus simplement Matsushita, ancien nom de Panasonic, groupe japonais d'électronique.

Patronymes 
 Ko Matsushita (né en 1962) compositeur japonais.
 Kōji Matsushita (né en 1967), pongiste japonais.
 Kōnosuke Matsushita (1894-1989), fondateur de Panasonic.
 Hiro Matsushita - Ancien pilote de course automobile et homme d'affaires
 Toshihiro Matsushita (née en 1983), footballeur japonais.
 Yōko Matsushita (née en 1973) mangaka.

Voir aussi 
 Matsushita Denko Impulse, club de football japonais
 Matsushita Electric Works Impulse, club de football japonais
 Déclaration de Matsushita